Gillioz est un nom de famille d'origine arpitane. Comme de nombreux anthroponymes arpitanes, le z final ne sert qu'à marquer le paroxytonisme et ne devrait pas être prononcé ; dans sa langue d'origine, il s'écrit Gilyo. Il a notamment été porté par :

 Roger Gillioz (1934-1991), réalisateur suisse francophone de télévision ;
 Vincent Gillioz, compositeur de musique de film.

Homonymie de patronyme
Patronyme francoprovençal